Jiaxiang može se odnositi na:

Jiaxiang (549–623),kineski redovnik
Jiaxiang (okrug) u kineskoj provinciji Shandong
4760 Jia-xiang, asteroid iz glavnog pojasa